Le saint-paulin est un fromage français et canadien.
 Saint-Paulin est une municipalité du Québec située en Mauricie.
 Saint-Paulin-Dalibaire est une ancienne municipalité du Québec située dans le Bas-Saint-Laurent.

Voir aussi 
 Paulin de Nole, dit Saint Paulin